Józef Piłsudski byl předsedou dvou vlád Druhé Polské republiky:

 První vláda Józefa Piłsudského od 2. října 1926 do 27. června 1928
 Druhá vláda Józefa Piłsudského od 25. srpna 1930 do 4. prosince 1930